Pierre Gemayel kan syfta på:

Pierre Gemayel (1905-1984), libanesisk politiker och grundare till Falangistpartiet, samt far till Bashir Gemayel och Amine Gemayel som båda valdes till Libanons president.

Pierre Amine Gemayel (1971-2006), libanesisk politiker, son till tidigare presidenten Amine Gemayel.

Libanesiska politiker